Aschistonyx är ett släkte av tvåvingar. Aschistonyx ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Aschistonyx